Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2021 se déroule du 25 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  María Camila Osorio Serrano
  Danielle Lao
  Clara Burel
  Anna Kalinskaya
  Katie Volynets
  Katie Swan
  Wang Xinyu
  Ana Konjuh
  Olga Govortsova
  Ellen Perez
  Lesley Kerkhove
  Lesia Tsurenko
  Monica Niculescu
  Vitalia Diatchenko
  Greet Minnen
  Claire Liu

Repêchés 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») sont repêchées pour pallier les forfaits de Simona Halep, Lesia Tsurenko, Danka Kovinić et Johanna Konta :

  Kristie Ahn
  Tsvetana Pironkova
  Astra Sharma
  Wang Yafan

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du simple dames
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau des qualifications

Navigation 

Tennis féminin en 2021
Tournoi de Wimbledon 2021